Strafford kan syfta på:

Geografi
Strafford, Missouri
Strafford, New Hampshire
Strafford, Vermont

Personer
Thomas Wentworth, 1:e earl av Strafford (1593–1641)

Se även
Strafford County